Дверь ужасов () — телевизионное «шоу в шоу» в мультсериале Футурама, наряду с сериалом «Все мои детальки», шоу «Все любят гипножабу» и программой «Поздний вечер с Юморботом 5.0». Это пародия на сериал «Сумеречная зона» 1959—1964 годов.

Всего 7 эпизодов

Описание 
«Дверь ужасов» появляется в мультсериале в пяти эпизодах, рассказывая (с пародией на стиль фильмов ужасов или телепередач о мистике или необъяснимых явлениях) пять страшных историй. Также шоу обыгрывается в «Futurama Comics» № 28: Фарнсворт посылает команду «Планетного экспресса» в офис шоу, где с ними происходят странные вещи.

Эпизоды

Последний человек 
Первый эпизод был показан в серии «A Head in the Polls». Он пародирует серию  «Сумеречной зоны». Показывается разрушенная и обезлюдевшая планета. Последний оставшийся в живых человек заходит в библиотеку и с радостью сообщает, что теперь сможет читать всю оставшуюся жизнь. Но вдруг его очки разбиваются.
Тогда он говорит, что его зрение не такое уж слабое, и он сможет читать книги с большим шрифтом — и в этот момент у него вываливаются глаза из глазниц. Не растерявшись, он сообщает зрителю, что умеет читать пальцами, но следом у него отваливаются руки, и с криком «Почему жизнь так несправедлива?!» человек разваливается на части.

Игрок 
Второй эпизод, показанный в серии «I Dated a Robot», пародирует следующие серии «Сумеречной зоны»: , , , . Человек по имени Клайд Смит выходит из казино, и его сбивает машина. Он приходит в себя в кресле перед игровым автоматом, играет одну игру и выигрывает джекпот.
  — Я в казино, и я выиграл! Какая машина переехала меня? Наверное, я в раю!
 Он играет ещё одну игру и снова выигрывает.
  — Это казино, в котором я всегда выигрываю. Как скучно! Наверное, я попал в… АД!
 К нему подходит мужчина, который говорит:
  — Вы не в аду и не в раю, мистер Смит. Вы летите на самолёте.
 Клайд выглядывает в иллюминатор и видит на крыле самолета снежного человека, рвущего кабели.
  — Большая обезьяна ломает самолет! Вы должны мне верить.
  — Почему я должен верить вам? Вы же Гитлер, — мужчина показывает Клайду зеркало, в котором он видит себя — Гитлера.
 Он замечает сидящую рядом Еву Браун.
  — Ева Браун, помоги мне.
 Ева Браун берет себя за волосы, стягивает маску, и оказывается, что у неё голова гигантской мухи (пародия на фильм 1957 года «Муха»).
Смотрящий шоу Бендер комментирует: «Я так и знал!»

Абсолютное зло 
Действие третьего эпизода (показан в серии «Spanish Fry») происходит в лаборатории сумасшедшего ученого. Он держит в руках пробирку с зеленой жидкостью и говорит:
  — Я скомбинировал ДНК всех самых злых животных этого мира, чтобы создать самое злобное из всех!
 Он помещает пробирку в странный прибор, и из этого прибора появляется обнажённый человек.

Ещё один эпизод 
Четвёртый эпизод пародирует фильм «Война миров»
Показывается ферма, на которую внезапно нападают пришельцы.
Военные сокрушаются, что их оружие не действует на захватчиков.
Фермер замечает, что тарелки падают, и закадровый голос говорит:
«Пришельцев уничтожила самая неприметная из всех божьих тварей — тираннозавр-рекс»

Пришельцы из космоса 
Пятый эпизод: пресс-конференция популярного сенатора с непопулярными идеями.
Сенатор говорит:
  — Никаких пришельцев из космоса не бывает!
Из толпы выходит человек:
  — Да? Как вы можете быть уверены, что эти пришельцы не одни из нас.
Сенатор, срывая маску с человека:
  — Я скажу тебе как, потому-что ты один из них!

Примечания 

Футурама
Вымышленные телепередачи